Оксид сурьмы — бинарные неорганические соединения металла сурьмы и кислорода:

 Оксид сурьмы(III) 
 Оксид сурьмы(V) 
 Тетраоксид сурьмы